

Кумарик — аул, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Кумарик — станційне селище, район Турара Рискулова, Жамбильська область

Див. також 
 Кумарицький сільський округ